Klimowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Klimowo (Brjansk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Brjansk

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Oblast Iwanowo:
 Klimowo (Iwanowo, Furmanowski), im Furmanowski rajon
 Klimowo (Iwanowo, Priwolschski), im Priwolschski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Klimowo (Jaroslawl, Bolscheselski), im Bolscheselski rajon
 Klimowo (Jaroslawl, Myschkinski), im Myschkinski rajon
 Klimowo (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 Klimowo (Jaroslawl, Perwomaiski), im Perwomaiski rajon
 in der Oblast Kostroma:
 Klimowo (Kostroma, Ostrowski), im Ostrowski rajon
 Klimowo (Kostroma, Wochomski), im Wochomski rajon
 in der Oblast Leningrad:
 Klimowo (Leningrad, Boksitogorski, Anissimowskoje), im Boksitogorski rajon, Landgemeinde Anissimowskoje
 Klimowo (Leningrad, Boksitogorski, Klimowskoje), im Boksitogorski rajon, Landgemeinde Klimowskoje
 Klimowo (Leningrad, Wyborgski), im Wyborgski rajon
 in der Oblast Lipezk:
 Klimowo (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Klimowo (Moskau, Osjorski), im Osjorski rajon
 Klimowo (Moskau, Sergijewo-Possadski), im Sergijewo-Possadski rajon
 Klimowo (Moskau, Solnetschnogorski), im Solnetschnogorski rajon
 Klimowo (Moskau, Taldomski), im Taldomski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Klimowo (Nowgorod, Demjanski), im Demjanski rajon
 Klimowo (Nowgorod, Pestowski), im Pestowski rajon
 in der Oblast Orjol:
 Klimowo (Orjol)
 in der Oblast Pskow:
 Klimowo (Pskow, Beschanizki, Beschanizkaja), im Beschanizki rajon, Landgemeinde Beschanizkaja
 Klimowo (Pskow, Beschanizki, Tschichatschowskaja), im Beschanizki rajon, Landgemeinde Tschichatschowskaja
 Klimowo (Pskow, Noworschewski), im Noworschewski rajon
 Klimowo (Pskow, Nowosokolnitscheski), im Nowosokolnitscheski rajon
 Klimowo (Pskow, Porchowski), im Porchowski rajon
 Klimowo (Pskow, Pytalowski, Nossowskaja), im Pytalowski rajon, Landgemeinde Nossowskaja
 Klimowo (Pskow, Pytalowski, Wyschgorodskaja), im Pytalowski rajon, Landgemeinde Wyschgorodskaja
 in der Oblast Smolensk:
 Klimowo (Smolensk, Jarzewski), im Jarzewski rajon
 Klimowo (Smolensk, Welischski), im Welischski rajon
 in der Republik Tschuwaschien:
 Klimowo (Tschuwaschien)
 in der Oblast Twer:
 Klimowo (Twer, Lichoslawlski), im Lichoslawlski rajon
 Klimowo (Twer, Rschewski, Itomlja), im Rschewski rajon, Landgemeinde Itomlja
 Klimowo (Twer, Rschewski, Scholochowo), im Rschewski rajon, Landgemeinde Scholochowo
 Klimowo (Twer, Spirowski), im Spirowski rajon
 Klimowo (Twer, Starizki, Archangelskoje), im Starizki rajon, Landgemeinde Archangelskoje
 Klimowo (Twer, Starizki, Bernowskoje), im Starizki rajon, Landgemeinde Bernowskoje
 Klimowo (Twer, Starizki, Starizkoje), im Starizki rajon, Landgemeinde Starizkoje
 Klimowo (Twer, Starizki, Stepurinskoje), im Starizki rajon, Landgemeinde Stepurinskoje
 Klimowo (Twer, Torschokski), im Torschokski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Klimowo (Wladimir, Kirschatschski), im Kirschatschski rajon
 Klimowo (Wladimir, Kowrowski), im Kowrowski rajon
 Klimowo (Wladimir, Muromski), im Muromski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Klimowo (Wologda, Grjasowezki, Frolowski), im Grjasowezki rajon, Frolowski selsowet
 Klimowo (Wologda, Grjasowezki, Perzewski), im Grjasowezki rajon, Perzewski selsowet
 Klimowo (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Klimowo (Wologda, Tarnogski), im Tarnogski rajon
 Klimowo (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon
 Klimowo (Wologda, Welikoustjugski), im Welikoustjugski rajon